Wag steht für:

 Wag (Archäologie), rechteckiger oder trapezoider Hügel
 Wag (Einheit), ehemaliges regionales Gewichtsmaß in Europa
 Wag-Fest, altägyptisch, siehe Totenfest des Osiris
 wag, Abkürzung für Wa'ema, Dialekt in Papua-Neuguinea, laut ISO-639-3-Code
 WaG, Abkürzung für Bundesgesetz über den Wald, Schweizer Gesetz

Orte:
 Wag (Altes Ägypten), altägyptischer Ort zwischen Koptos und Rotem Meer
 Wag (Äthiopien), Bezirk im Gebiet Lasta

WAG steht für:
 WAG Wohnungsanlagen, österreichisches Wohnungsunternehmen in Linz
 Flughafen Wanganui, Flughafen von Wanganui in Neuseeland, laut IATA-Code
 Gambia (West Africa The Gambia), als Kfz-Kennzeichen
 Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel
 Wertpapieraufsichtsgesetz, siehe Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie)
 West-Austria-Gasleitung, österreichisch-deutsche Ferngasleitung
 Wifes and Girlfriends, englische Entsprechung für Spielerfrauen

Siehe auch:
 Waag (Begriffsklärung)
 Wak (Begriffsklärung)

Abkürzung